Миреј Матје (; Авињон, 22. јул 1946)француска је певачица.

Биографија 
Рођена је 22. јула 1946. у Авињону, на југу Француске. Живела је у сиромашној породици (отац каменорезац, мајка није радила), у којој је било четрнаесторо деце. У црквеном хору је почела да пева у четвртој години живота. Са 13 година је напустила школу и запослила се у локалној фабрици. Сву зараду је трошила на часове певања.

У 17. години је победила на такмичењу младих певача, које је организовала државна телевизија. Наредне године је изашла њена прва плоча, а међу песмама се нашао и један од њених највећих хитова -{Mon credo}-. Након тога, низали су се велики хитови, као и обраде других песама на француском језику: -{C'est Ton Nom}-, -{La Dernière Valse}-, -{Santa Maria de la mer}-, -{Acropolis adieu}-, -{La paloma adieu}- и друге.

Захваљујући својим песмама, пропутовала је читав свет, а у Србији је гостовала 1985. године у Сава центру.

Објављени албуми

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација (са биографијом на српском језику)

Рођени 1946.
Француске певачице